Факто́ид (, от  — факт и  — от  — форма, вид, — «принимающий вид факта») — недостоверное или ложное утверждение (непроверенное или заведомо неверное), которое облекается в форму достоверного и выдаётся за достоверное; опубликованное официальное сообщение, которое принимается за истину как результат самого факта появления его в печати; информация, публикация, недостойная доверия, или событие сомнительной истинности, принимаемое повсеместно за правду.

Термин «фактоид» был введён в 1973 году американским писателем-романистом Норманом Мейлером в его биографии Мерилин Монро. Мейлер определил этот термин как «факты, не существовавшие до того, как они появились в журнале или газете».

Примечания

Литература

См. также 
 Пропаганда
 Дезинформация
 Фальшивые новости
 Контроль сознания
 Газетная утка
 Сплетни

Ссылки 
 Словарь иностранных слов

Онтология
Журналистский жаргон